Il doppio del torneo di tennis Neu Ulm Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Neu Ulm Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Massimo Cierro e Simone Colombo (tds n. 2). In finale hanno sconfitto la coppia formata da George Cosac e Vojtěch Flégl con il punteggio di 0-6, 6-2, 6-1.

Teste di Serie

  Mansour Bahrami /  Patrick McEnroe (primo turno)
  Massimo Cierro /  Simone Colombo (campione)

  Florin Segărceanu /  Richard Vogel (quarti di finale)
  Eric Amend /  Olivier Delaître (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Neu Ulm Challenger 1990